Константин Анохин:
 Анохин, Константин Владимирович (род. 1957) — учёный, нейробиолог, профессор, член-корреспондент РАН и РАМН.
 Анохин, Константин Ефремович (1913—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.